Love at First Sight (1977), een film
 Love at First Sight (1985), Italiaanse komediefilm van Marco Risi
 Love at First Sight (televisieserie)
 Love at First Sight (Kylie Minogue) (2002)